А́зери () — посёлок в волости Виру-Нигула уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входил в состав волости Азери и был её административным центром.

География и описание 
Посёлок Азери расположен на побережье Финского залива в устье ручья Мерикюла. Расстояние до уездного центра — города Раквере — около 30 километров, до волостного центра — посёлка Виру-Нигула — 10 километров. Высота над уровнем моря — 34 метра.

На территории посёлка находится заливное озеро Азери и водопад Азери. По населённому пункту также получили свои названия тектонический разлом Азери и геологический ярус ордовикского периода Азери.

Климат умеренный. Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 46401.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 1489 человек, из них 506 (35,2 %) — эстонцы.

По данным переписи населения 2021 года, в посёлке насчитывалось 1142 жителя, из них 389 (34,1 %) — эстонцы.

Численность населения посёлка Азери:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2020 года

История 
В XIII веке земли Азери принадлежали вассальному семейству Ассериен (Asserien, также Asseryen). Считается, что от их имени свои названия получили впервые упомянутая в 1367 году мыза (Asserien, побочная мыза рыцарской мызы Коогу) и впервые упомянутая в 1534 году деревня (Aszeryn), которая в те времена принадлежала мызе Педдес (Кальви) (обе в настоящее время находятся в границах деревни Азериару).

Языковеды, однако, полагают, что могло быть и наоборот: название деревни дало имя роду, праотцом которого был Acerus (в родительном падеже Aceri). В 1796 году деревня была упомянута как Asseri .

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, обозначен населённый пункт Азери, также указан цементный завод.

В 1922 году на территории нынешнего Азери (в бывшей деревне Мерикюла) был построен кирпичный завод, который работал только летом. Этот завод стал предшественником Азериского керамического завода.

В 1940 году рядом с кирпичным заводом был построен порт Азери и проведена железная дорога Сонда—Азери. Причал порта и железная дорога были разрушены летом 1944 года при отступлении немецко-фашистских войск.

В 1959 году был создан Азериский сельсовет, центром которого стало поселение Азери. В 1968 году в Азери была открыта средняя школа (с 2014 года она стала основной школой).

В 1974 году была открыта музыкальная школа, где в настоящее время есть возможность получить начальное музыкальное образование и дифференцированное музыкальное обучение.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с поселением Азери были объединены деревни Мерикюла (Meriküla, в 1433 году упомянута как Merikulle) и Уускюла (Uusküla, в  1922 году и в 1945 году упомянута как Aseri-Uusküla) — так образовался посёлок Азери. В 1978 году в посёлке был построен народный дом.

В 1999 году акционерное общество Kalotex начало строительство порта в Азери, намереваясь соорудить здесь один из современнейших нефтяных портов Прибалтики. Согласно первоначальным планам, порт должен был быть готов уже в 2001 году, однако этого не произошло даже к осени 2017 года.

После смены нескольких собственников с 2012 года развитием проекта занимается предприятие «Азери Садам» (OÜ Aseri Sadam). Передача недостроенного порта этой фирме и выдача ей условия на проектирование без утверждения новой детальной планировки вызвали вопросы о законности легализации долгостроя, и в июне 2019 года Министерство юстиции Эстонии начало проверку.

«Незаконченное надзорное производство оценивает легальность административных актов, касающихся строительства на территории порта Азери. Окончательное мнение формируется», — пояснила в те дни пресс-секретарь ведомства Кристин Раммус.

В 2006 году в Азери было завершено строительство современного кирпичного завода, который принадлежит концерну Wienerberger. Производственная мощность завода составляет более 50 миллионов кирпичей из синей глины кембрийского периода.

Инфраструктура 
В посёлке есть детский сад, двуязычная основная школа, музыкальная школа, народный дом, библиотека с публичным интернет-пунктом, центр досуга, стадион, центр семейного врача, продовольственный магазин. Почтовое отделение было закрыто в начале 2019 года и его заменили посылочный автомат и открытый в библиотеке почтовый пункт. В посёлке есть центральное водоснабжение и канализация.

Данные о посёлке Азери по состоянию на 2015 год:
 зарегистрировано 31 , 1 акционерное общество и 18 индивидуальных предпринимателей (предпринимателей—физических лиц);
 в школе обучается 119 учеников*, в детсаду — 48 детей; средняя численность работников школы — 31 человек, детсада — 11 человек;
 в школе работают кружки: детский хор, хор малышей, народный танец, ритмика, художественный, риторика (эстонский и русский языки), в них занимается 50 детей;
 специальности музыкальной школы: фортепиано, аккордеон, баян, гитара, блокфлейта, занимается 42 ученика;
 в народном доме — для детей: 2 кружка современного танца, занимается 25 человек;
 в народном доме — для взрослых: женский ансамбль Neda, танцевальная группа бабушек Eideratas, женский ансамбль «Русская душа», женский ансамбль Hõbehall, кружок рукоделия, театральный кружок, Азериский оркестр;
 центр досуга: настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол, аэробика, всего занимается 79 детей.

* В 2002/2003 учебном году в Азериской школе насчитывалось 267 учеников.

В народном доме находится «историческая комната», знакомящая с историей волости Азери. Она действует с 1996 года и была создана на базе материалов, сохранившихся от Азериского керамического завода.

Поселковый центр досуга был реновирован в 2011 году. Реновация финансировалась из структурных фондов ЕС по программе развития местных общественных услуг “KOIT kava 2009-2012”.

Галерея

Исторические фотокадры 
 Азери: исторические фотокадры

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа